peut désigner deux jeux vidéo différents adaptés du film intitulé  sorti en 1989 :

 , sorti sur NES et  en 1989 ;
 , sorti sur  en 1990.